Дварс дор Фландерен () — шоссейная однодневная полуклассическая велогонка проходящая по дорогам бельгийского региона Западная Фландрия.

История 
Первая гонка состоялась в конце лета 1945 года, и была двухдневной. Со следующего года она была перенесена на весну, а в 1965 году стала однодневной. Единственный раз гонка не состоялась в 1971 году. До конца XX века гонка носила название Dwars door België.

Чаще всего в ней побеждают бельгийцы и уроженцы соседних Нидерландов, никому не удалось одержать 3 победы. Традиционно ключевым пунктом гонки является Варегем, где она сейчас финиширует, а раньше там же и стартовала. В последние годы Дварс дор Фландерен проводится в конце марта и является частью Фламандской недели, наряду с Гент — Вевельгем, Тремя днями де Панне и Туром Фландрии. В маршрут гонки входят многие известные подъёмы, встречающиеся на Туре Фландрии.

C сезона 2017 года гонка входит в Мировой тур UCI и имеет категорию 1.UWT.

Маршрут 

Дварс дор Фландерен является одной из нескольких брусчаточных гонок во Фландрии в весенний период классик. Гонка стартует в Руселаре и финиширует в Варегеме, при общей протяженности 200 км. Основная часть гонки проходит в холмистых фламандских Арденнах.

Первые 100 км в Западной Фландрии, в основном плоские, после чего маршрут становится более избирательным с дюжиной подъёмов на холмы в Восточной Фландрии. Несмотря на ежегодные изменения, некоторые из регулярных восхождений в гонке являются Eikenberg, Taaienberg, Oude Kwaremont и Paterberg. Верхняя часть последнего подъёма, Nokereberg, расположена в 10 км от финиша. Кроме того, есть несколько плоских булыжных участков. Благодаря своему холмистому профилю в фламандских Арденнах, гонка похожа по своей природе на Тур Фландрии, и часто используется в рамках подготовки к более значимым событиям, начинающимся 11 дней спустя.

В дополнение к этому присутствовали два других неотмеченных мощёных сектора — Gieterijstraat (200 м) и Etikhovestraat (150 м).

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

См. также 
Дварс дор Фландерен среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Дварс дор Фландерен  на Cycling Archives
 Дварс дор Фландерен  на Cycling Quotient
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1945 года
Западная Фландрия